Легат се може односити на:

 Легат (титула), војни заповједник у античком Риму
 Легат Августа пропретор, гувернер провинције у Римском царству
 Папски легат, лични представник папе који извршава одређени задатак
 Легат (испорука), опорука, налог